Noting ist der Name folgender Personen:

 Noting von Konstanz († 934), von 919/920 bis 934 Bischof von Konstanz 
 Noting von Vercelli (1. Hälfte des 9. Jahrhunderts), Bischof von Vercelli